Aboubakary Kanté, né le  à Pontoise, est un footballeur international gambien qui évolue au poste d'attaquant au SD Huesca.

Biographie 

Il inscrit son premier but en Ligue 2 le , lors de la troisième journée de championnat, sur la pelouse de l'ESTAC Troyes, ce qui constitue l'unique but de la rencontre. Le , lors de la 33 journée, il est l'auteur d'un triplé dans ce même championnat, sur la pelouse du Valenciennes FC. A l'issue d'un match prolifique en buts, Béziers s'impose finalement sur le score de 5-6. Kanté termine la saison avec un total de dix buts inscrits en Ligue 2.

Statistiques

Palmarès 
 Vice-champion de France de National en 2015 avec le Paris FC et en 2018 avec l'AS Béziers.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Footballeur international gambien
Joueur du Paris FC
Joueur du Cercle athlétique bastiais
Joueur de l'Avenir sportif Béziers
Joueur du Cercle Bruges
Joueur du Mans FC
Joueur du CF Fuenlabrada
Naissance en août 1994
Naissance à Pontoise